Indywidualny Puchar Mistrzów 1992 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów Indywidualnego Pucharu Mistrzów sezonie 1992. Zwyciężył Duńczyk Gert Handberg.

Wyniki 
 Równe (Mototrek), 2 sierpnia 1992

Bibliografia 
 Indywidualny Puchar Europy 1992
 Wyniki IPE 1992

1992
1992 w sporcie żużlowym
1992 na Ukrainie
Sport w Równem
Żużel na Ukrainie